прізвища
 Дунайський Антон Васильович (1895—1957) — радянський український актор, заслужений артист УРСР.
 Дунайський Ігор Іванович ( 1948) — український дипломат, полковник зовнішньої розвідки у відставці.
топоніми
 Дунайський біосферний заповідник
 Тисо-Дунайська низовина
 Дунайська рівнина (Болгарія)
 Дунайський провулок (Київ)
 Дунайська Стреда (округ)
 Дунайська бановина
представники фауни Дунаю
 Пічкур дунайський — невелика прісноводна річкова риба.
 Йорж дунайський — вид риб, близько спорідненим із йоржем звичайним.
 Лосось дунайський — вид ряду лосось родини лососевих.
 Тритон дунайський — представник хвостатих земноводних.
 Шемая дунайська — вид коропових риб роду Верховодка.
 Щипавка дунайська — невелика прісноводна риба родини В'юнових.
 Плітка дунайська — вид риб роду плітка (Rutilus).
інше
 Дунайська вежа
 Дунайська комісія
 Дунайська сонячна електростанція
 Дунайський металургійний комбінат
 Усть-Дунайський морський торговельний порт
 Дунайська військова флотилія (СРСР)
 Дунайське козацьке військо
 Дунайська армія
 Дунайський десант
 Дунайська стратегія
 Дунайські культури

Див. також 
 Дунай (значення)
 Задунайський
Прізвища